Танасоглу — гагаузская фамилия, происходит от гагаузской формы произношения греческого имени Афанасий (Танас) и является аналогом русской фамилии Афанасьев.
 Танасоглу, Николай Георгиевич (1895—1970) — известный просветитель: педагог, писатель.
 Танасоглу, Дионис Николаевич (1922—2006) — основоположник гагаузской драматургии.